

Єжовка — село, Благовіщенський район, Башкортостан
 Єжовка — селище, Великоігнатовський район, Мордовія
 Єжовка — село, Дуванський район, Башкортостан
 Єжовка — село, Ковилкінський район, Мордовія

Єжовка — річка, права притока Малини.